Miejscowości w Kanadzie:
 Whitewood – miasto w prowincji Saskatchewan
Miejscowości w USA:
 Whitewood – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lawrence
Gminy w USA:
 Whitewood (ang. Whitewood Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury